Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1942 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 20 марта 1942 года, а финальная игра прошла 28 марта в Канзас-Сити (штат Миссури). В рамках турнира было сыграно 9 матчей, включая матч за третье место в каждом регионе.

В чемпионате 1942 года команда Стэнфордского университета, под руководством тренера Эверетта Дина, одержала победу над Дартмутом со счётом 53:38. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист «Стэнфорд Индианс» Хоуи Даллмар. Приведя Стэнфорд к чемпионскому титулу, Дин, с показателем 3-0 в играх турнира NCAA, является единственным тренером в истории турнира, не проигравшим ни одного матча в турнире NCAA.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1942 года:

Региональные игры 
20 и 21 марта
 Восточный регион, Тулейн-джим, Новый Орлеан (Луизиана)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити (Миссури)

Финал 
 Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (28 марта)

Команды

Турнирная сетка

Ссылки 
 Box score from ESPN.com

Сезоны студенческого баскетбола в США
1942 год в баскетболе